Le Crime de l'an 2000 est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis

La mise en place de l'intrigue 
Ric participe à un film de science-fiction tourné par Lamberto : Le Crime de l'An 2000. Ce dernier y a mis toutes ses économies, ainsi que La Rafale qui en assure l'exclusivité, mais qui est menacée de rachat par un groupe concurrent. Le professeur Hermelin en a conçu les effets spéciaux et les masques, selon un procédé secret. Mais le film est volé au moment du montage et Donadieu, le monteur, est grièvement blessé.

Hermelin est ensuite enlevé dans son laboratoire par des hommes déguisés en Martiens. Une rançon de 10 millions est exigée. Donadieu puis Ledru ont vu leur agresseur : Renaud Masson, le patron de La Rafale, mais avec une voix changée. Celui-ci est arrêté par Bourdon.

Dénouement 

Ric doit apporter la rançon, pendant que Nadine est enlevée, pour servir de garantie. Il se retrouve dans un quartier vidé de tout habitant car bouclé par la police. Un homme déguisé en Martien vient pour prendre la rançon et se fait courser par Ric, qui le rattrape : c'est Mazure, l'assistant d'Hermelin, qui avait monté toute cette opération pour l'argent et les vexations qu'il subissait au quotidien.

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon

Suspects et victimes 
 Donadieu : monteur du film
 Renaud Masson : patron de La Rafale
 Bob Drumont : rédacteur en chef de La Rafale
 Germain Mazure : assistant du professeur Hermelin

Lieu de l'action 
 Paris.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1991
2000 en littérature